Ян Кашпар (; , Пардубице — , Пардубице) — чешский инженер, авиаконструктор, пионер чешской авиации.

Биография 
После окончания машиностроительного Высшего технического учебного заведения в Праге в 1908 году поступил на работу в немецкую фирму «Baase & Selve — прокатные алюминиевые заводы». Занялся одновременно с работой конструированием собственного воздушного летательного аппарата.

В течение года жил в Германии, затем вернулся обратно в Пардубице. Здесь совместно со своим двоюродным братом Эвженом Чигаком он поступил на работу в г. Млада Болеслав в фирму «Лаурин и Клемент». Здесь братья познакомились с конструкцией и производством авиадвигателей. Осенью 1909 года они стали конструировать собственный аэроплан с собственным двигателем. Первая попытка поднять аэроплан в воздух была неудачной, Я. Кашпар в сумерках разбил его. После этого инженер отправился в Париж, где за счет своих сбережений и занятых у отца денег купил новый аэроплан фирмы Блерио́ и вскоре после возвращения на родину, за городом стал совершать испытательные полеты.

Первой машиной Кашпара стал моноплан, скопированный с французского самолета Antoinette.

16 апреля 1910 года Ян Кашпар совершил свой полет на расстояние 2-х километров. С тех пор этот день считается днëм возникновения чешской авиации. Год спустя, 13 мая 1911 года Кашпар совершил свой исторический полëт из Пардубиц в Прагу на аэроплане Блерио́. Этот самолет он в 1913 году подарил Национальному техническому музею в Праге.

В том же году наступил период успешных полëтов Яна Кашпара. Тогда же, им был совершен первый полëт с пассажиром.

В начале первой мировой войны пилот прекратил заниматься авиаконструированием. После войны оставшись без средств существования, с крупными долгами, забытый всеми и душевнобольной, 2 марта 1927 года покончил жизнь самоубийством.

Ян Кашпар является первым пилотом и первым успешным авиаконструктором Чехии. Его новаторские полëты положили начало чешской авиации.

Ссылки 
 Národní technické muzeu. Jan Kašpar 

Изобретатели Чехии
Авиаконструкторы Чехии
Самоубийцы
Машиностроители